

Geografia 
Four – comune dell'Isère (Francia)

Musica 
Four – componimento di Miles Davis
Four – album di Billy Swan del 1977
Four – album dei Seaweed del 1993
Four – album dei Blues Traveler del 1994
Four – album dei Fair Warning del 2000
Four – album dei Bloc Party del 2012
Four – album di Ivana Spagna del 2012
Four – album dei One Direction del 2014

Altro 
Four – mascotte di Rete 4
Four – cortometraggio del 2008 diretto da Erin White

Pagine correlate 
The Four